Мокру́ха ело́вая () — съедобный гриб семейства Gomphidiaceae.

Названия 
Синонимы:
 
 
 
 
 
 
 
 

Русские синонимы: мокруха клейкая, слизняк.

Родовое название гриба происходит от греческого γομφος/gomphos «коренной зуб, колышек»; видовой эпитет — от латинского glutinosus «клейкий».

Описание 
Шляпка диаметром 4—10 (до 13) см, мясистая, у молодых грибов — полушаровидная, с подвёрнутым к ножке краем, далее выпукло—коническая, позднее распростёртая или слегка вдавленная в центре, с малозаметным бугорком. Кожица шляпки гладкая, сильно слизистая, после высыхания слизи становится блестящей; серая, серовато-синяя или серовато-коричневая, с фиолетовым оттенком по краю и светлой серединой, в зрелости — с чёрными пятнами или крапинками по всей поверхности шляпки. Кожица легко и полностью снимается со шляпки. У молодых грибов край шляпки соединён с ножкой тонким слизистым частным покрывалом, выглядящим как бесцветная плёнка, состоящая из нитевидных волоконец; позднее по краю шляпки сохраняются его остатки, а на ножке — постепенно исчезающее невыраженное слизистое кольцо.

Мякоть мясистая, хрупкая; белая, иногда розоватая, у старых грибов сероватая, в основании ножки — желтоватая. Вкус мякоти слегка сладковатый или кисловатый (но не едкий), запах невыразительный, грибной.

Пластинки нисходящие, дугообразные, сильно разветвлённые, толстые, 3—6 мм шириной, очень редкие (8—10 шт./см), беловатые или сероватые, с возрастом темнеющие сначала до буроватого цвета, но с беловатым краем, у перезрелых грибов — до пурпурно-коричневого, почти до чёрного цвета. У молодых грибов пластинки покрыты слизистым покрывалом, которое по мере роста гриба отрывается и остаётся на ножке.

Ножка 5—11 х 1—2,5 см, высокая, массивная, в молодости толстая, вздутая, потом цилиндрическая или слегка булавовидная к основанию, сплошная, гладкая, с черноватыми чешуйками, сверху бело-сероватая, в основании лимонно- или ярко-жёлтая; такая же слизистая, как и шляпка, часто — с невыраженным слизистым кольцом в верхней трети. У зрелых грибов часть ножки над кольцом окрашена в тёмный цвет; темнеет при надавливании.

Микроструктуры 
Споровый порошок тёмно-коричневый, почти чёрный. Споры 17—23 х 5—6,5 мкм, удлинённо веретеновидные до почти цилиндрических, гладкие, с одной или несколькими каплями масла, буроватые, близкие к чёрным.

Цветовые химические реакции: в KOH споры светлые до серо-коричневых, в реактиве Мельцера становятся охряно-рыжевато-коричневыми, дымчато-серыми, зеленовато-серыми.

Цистиды 70—105 (и более) х 9,3—14,8 мкм, цилиндрические, булавовидные, веретенообразные, тонко- или толстостенные, стенки прозрачные (стекловидные), жёлто-коричневые. Базидии булавовидные четырёхспоровые, гиалиновые.

Экология и распространение 
Растёт на почве в хвойных (преимущественно еловых) и смешанных с елью лесах, на лесной подстилке, во мху, часто среди вереска, обычно группами. Образует микоризу с елью, реже с сосной. Широко распространён в по всей территории северного и центрального районов России.

Сезон — конец лета — осень, с середины июля до заморозков в конце октября. Массово плодоносит со второй половины августа до конца сентября.

Сходные виды 
Сходства с несъедобными и ядовитыми грибами не имеет. Обладает сходством лишь с некоторыми видами мокрух (мокруха пятнистая, мокруха пурпуровая), которые также являются съедобными. Первый гриб отличается от мокрухи еловой краснеющей на изломе мякотью и оливковым цветом спорового порошка. Экземпляры с тёмными шляпками несколько похожи на маслёнок осенний, , отличаясь от последнего наличием пластинок под шляпкой.

Пищевые качества 
Съедобный гриб (4 категории), пригоден в пищу после 15 минут отваривания, а также солёным, маринованным и консервированным. Идёт на приготовление соусов, а также гарниров к мясным блюдам. Перед термической обработкой со шляпки необходимо снять слизистую кожицу, а с ножки удалить слизь. При тепловой обработке гриб сильно темнеет, но на его вкусовых и питательных качествах это не отражается.

Таксономия 
Gomphidius glutinosus впервые был описан немецким микологом Якобом Кристианом Шеффером как Agaricus glutinosus в 1774 г.

Своё нынешнее биноминальное название получил в 1838 г. в работе Э. М. Фриса.

Примечания

Литература 
 Мир растений : в 7 т. / Под ред. академика А. Л. Тахтаджяна. Т.2. Слизевики. Грибы — 2—е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1991. — 475 с. (стр. 272).
 Аурел Дермек. Грибы. — Братислава: Словарт, 1989. — стр. 138—139.
 З. А. Клепина и Е. В. Клепина. Справочник грибника. — Москва: АСТ—ПРЕСС, 2006. — 256 с. (стр. 60)
 «Грибы. Справочник—определитель. Более 120 видов» / Автор—составитель Н. Е. Макарова — Москва: АСТ, Минск: Харвест, 2005—320 с. (стр. 198—199)
 «Грибы». Справочник. / пер. с итал. Ф.Двин — Москва: АСТ. Астрель, 2004. — 303 с. (стр. 199)
 Лессо, Томас. Грибы. Определитель. / пер. с англ. — Москва: АСТ, 2007. — 304 с. (стр. 38)

Ссылки 
 Мокруха еловая на сайте «Экосистема».
 Мокруха еловая на сайте «Грибы Калужской области».
 Мокруха еловая на сайте «Грибы Ленинградской области».
 Мокруха еловая на сайте «Мы, грибы».
 Мокруха еловая на сайте RogersMushrooms.

Съедобные грибы
Мокруховые
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Бореальные грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum